Максим Кузнецов:
 Кузнецов, Максим Михайлович (1916—1999) — Герой Социалистического Труда, экскаваторщик.
 
 Кузнецов, Максим Романович (род. 1977) — казахстанский и российский хоккеист.